Speed est un mot anglais signifiant . C'est aussi un nom propre.

Nom commun 
Speed peut désigner :
 speed, l'amphétamine lorsqu'elle est utilisée comme drogue ;
 des variantes de musique telles que le speed metal.

 Patronyme 
 James Speed (1812-1887), homme politique américain ;
 Kuini Speed (1949-2004), cheffe autochtone et femme politique fidjienne.

 Toponymie 

 Speed, une ville américaine située dans le comté d'Edgecombe dans l'État de Caroline du Nord ;
 Speed, ville américaine située au Kansas.

 Filmographie 

 Speed, un film américain sorti en 1919 et mettant en scène Al St. John ;
 Speed, un film américain réalisé par Edward LeSaint, sorti en 1925 ;
 Speed, un film américain réalisé par Edwin L. Marin, sorti en 1936 ;
 Speed, un film d'action américain réalisé par Jan De Bont, sorti en 1994 ;
 Full Speed, film américain réalisé par Richard Thorpe, sorti en 1925 ;
 Speed 2 : Cap sur le danger, une séquelle du précédent, réalisé aussi par Jan De Bont, sorti en 1997.

 Jeux vidéo 
 Speed, un jeu de société de Reinhard Staupe
 Speed, un jeu de société traditionnel

 Musique 
 Le speed ou speed metal est un sous-genre du heavy metal.
 Speed, un groupe féminin de J-pop
 Speed, un groupe masculin de K-pop
 Speed, une chanson de Zazie

 Attractions 
 Speed, un type d'attraction foraine
 Speed: No Limits, une montagnes russes du parc Oakwood Theme Park
 Speed, un parcours de montagnes russes aquatiques situé à Energylandia

 Autres 
 SPEED, une chaîne de télévision sportive américaine, spécialisée dans les sports mécaniques
 Speed, un superhéros appartenant à l'univers de Marvel Comics''

Voir aussi